In 1911/12 werd het derde Zehnerligavoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Cölner BC 01 werd kampioen en plaatste zich meteen voor de finale van de West-Duitse eindronde, waarin ze Borussia München-Gladbach versloegen. Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de landstitel en verloor daar in de eerste ronde met 8:1 van Karlsruher FV.

VfvB Ruhrort degradeerde uit de Zehnerliga, maar niet naar de tweede klasse, maar ging terug naar de competitie van Noordrijn.

Verbandsliga 

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zehnerligavoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1911/12